Osoby o tym nazwisku:
 A.S.J. Carnahan – amerykański polityk
 Jean Carnahan – amerykańska polityczka
 Russ Carnahan – amerykański polityk